Апостольская префектура Исяня () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Исянь, Китай. Апостольская префектура Исяня распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Хэбэй. Апостольская префектура Исяня подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

25 мая 1929 года Римский папа Пий XI издал бреве Cum venerabilis, которой учредил миссию sui iuris Исяня, выделив её из апостольских викариатов Пекина (сегодня — Архиепархия Пекина) и Баодина (сегодня — Епархия Баодина).

9 декабря 1935 года Римский папа Пий XI издал буллу Si in enascenti, которой преобразовал миссию sui iuris Исяня в апостольскую префектуру.

Ординарии апостольской префектуры 

 Tarcisio Martina (22.10.1929 — 12.11.1961);
 Sede vacante — c 1961 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Cum venerabilis, AAS 21 (1929), стр. 658 
 Булла Si in enascenti, AAS 28 (1936), стр. 225

Ссылки 
 Информация 
 Информация

Католические епархии Китая